Landesregierung und Stadtsenat Ludwig bezeichnet Regierungen Wiens unter Michael Ludwig:

 Landesregierung und Stadtsenat Ludwig I (2018–2020)
 Landesregierung und Stadtsenat Ludwig II (ab 2020)